

Sigle 
Partito Comunista dei Lavoratori – partito politico italiano
Partito Comunista Libico – partito politico libico
Partito Congolese del Lavoro – partito politico congolese occidentale
 Pilot-controlled lighting – luci controllate dal pilota, in aeronautica
Printer Control Language – linguaggio di descrizione di pagina per le stampanti HP
 Hare Psychopathy Checklist Revised (PCL-R)

Codici 
 PCL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pucallpa (Perù)
 pcl – codice ISO 639-3 della lingua pardhi

Mineralogia 
 Pcl – abbreviazione di pirocloro

Altro 
 PCL – abbreviazione di packet cluster

Note